Кубок Хорватии по футболу 1999/2000 года () — 9-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

1999/2000
Спорт в Хорватии в 1999 году
Спорт в Хорватии в 2000 году
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году